De wereldkampioenschappen schaatsen allround 2024 vinden plaats van vrijdag 8 tot en met zondag 10 maart in de Max Aicher Arena in Inzell, Duitsland. Voor de mannen is het de 116e keer dat het toernooi wordt gehouden en voor de vrouwen de 80e keer. Het is de derde keer dat het WK allround wordt verreden in combinatie met het WK sprint.

Toewijzing 
De volgende plaatsen/ijsbanen hebben een bid ingediend om het WK allround/sprint 2024 te mogen organiseren:

Op 3 juni 2021 heeft de ISU bekendgemaakt dat het WK allround/sprint 2024 is toegewezen aan Inzell, Duitsland.

2024
Langebaanschaatsen in 2024
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
Schaatsen 2024